Sulimierz ist der Name folgender Orte in Polen:
 Sulimierz (Milicz) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Sulimierz (Myślibórz) in der Woiwodschaft Westpommern